«Невідома Україна» — цикл документальних кінофільмів.
  «Невідома Україна» — видавнича серія.